Florian Schillinger (ur. 1985) – niemiecki narciarz, specjalista kombinacji norweskiej
 Josef Schillinger (1908–1943) – niemiecki esesman z obozu KL-Auschwitz
 Joseph Schillinger (1895–1943) – amerykański kompozytor i teoretyk muzyki pochodzenia rosyjskiego